Mail steht für:

 E-Mail, Internetdienst zum Austausch von Nachrichten und Dokumenten
 Mail (Apple), in Apples Betriebssystem macOS enthaltenes E-Mail-Programm
 Mail (Unix), in Unix enthaltenes E-Mail-Programm
 Windows Mail, in Microsofts Betriebssystem Windows Vista enthaltenes E-Mail-Programm 
 Mail – Botschaften aus dem Jenseits, Horror-Manga von Housui Yamazaki 
 Mail (Automarke), ehemalige britische Automarke
 Jeu de Mail, siehe Paille-Maille
 Mail (Gemeinde Mölbling), Ortschaft der Gemeinde Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten

Siehe auch:
 Mayall
 Meil